Мата Ларга има више значења:

 Мата Ларга (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Мата Ларга, Сан Себастијан Мата Ларга (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Ларга (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Ларга (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику